Ядви́га Ягеллонка ():
 Ядвига Ягайловна (1408—1431) — дочь Владислава II Ягайлы и Анны Цельской.
 Ядвига Ягеллонка (1457—1502) — дочь Казимира IV, жена герцога Ландсхут-Баварского Георга Богатого.
 Ядвига Ягеллонка (1513—1573) — дочь Сигизмунда I, жена курфюрста бранденбургского Иоахима II Гектора.